William Miller puede referirse a:

William Miller (1783-1825), gobernador de Carolina del Norte;
William Miller (1978-), actor;
 William (Guillermo) Miller (1795-1861), militar británico;
 William Miller (1782-1849), predicador estadounidense; o
 William Miller (c.1831-1898 ), botánico británico.